В списке арен Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) представлены все стадионы, на которых каждая команда Лиги когда-либо проводила свои матчи. Список состоит из четырёх разделов: первые два включают в себя действующие хоккейные сооружения восточной и западной конференций; третий — описывает арены команд, по каким-либо причинам завершивших своё выступление в КХЛ; четвёртый — арены, на которых проводились вынесенные матчи Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне 2017—2018 лига представлена 27 домашними аренами, находящимися в 25 городах. Всего за 10 лет существования лиги матчи проходили в 52 ледовых сооружениях, из которых 31 находятся на территории России; по три в Белоруссии и Латвии; по две в Словакии, Хорватии, Чехии, Финляндии, Казахстане и Китае; по одной в Литве, Швейцарии и на Украине.

После включения в состав КХЛ клуба «Лев» из Праги, самой большой ареной, на которой проводились матчи лиги была пражская «O2 Арена», которая вмещает 17360 зрителей. Рекорд КХЛ, установленный 9 октября 2012 года на этой арене, в матче пражского «Льва» и московского «Динамо», равен 16 317 зрителей.
В настоящее время самая большая по вместимости арена — Минск-Арена — находится в Минске, число зрительских мест там составляет 15 086, представляет Дивизион Боброва. Наименьшей по вместимости ареной является Фетисов Арена, которая находится во Владивостоке и способна вмещать до 5500 зрителей.
Самой новой ареной Континентальной хоккейной лиги является омская G-Drive Арена, которая была сдана в эксплуатацию в осенью 2022 года.

В регламенте КХЛ сезона 2010/11 (статья 2) сказано, что по п.1. минимальное число индивидуальных зрительских мест должно быть не менее 5 500 и по п.2. клубы, базирующиеся в городах с населением менее ста тысяч человек, могут проводить матчи на трибунах вместимостью менее 5 500 посадочных мест.

Восточная конференция

Западная конференция

Строящиеся арены

Арены команд, ранее выступавших в лиге

Арены вынесенных матчей КХЛ

См. также 
 Список крытых ледовых арен России
 Континентальная хоккейная лига

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

 
Списки стадионов